Shine (filme)

Música 
 Shine (álbum de Anette Olzon)
 Shine (álbum de Cyndi Lauper)
 Shine (álbum de Edenbridge)
 Shine (álbum de Estelle)
 Shine (álbum de Frida)
 Shine (álbum de Luna Sea)
 Shine (álbum de Mother Love Bone)
 Shine (canção de Cyndi Lauper)
 Shine (canção de Edenbridge)
 Shine (canção de Luna Sea)
 Shine (canção de Natália Kelly)
 Shine (canção de Ricky Martin)
 Shine (canção de Shinee)
 Shine (canção de Sopho Nizharadze)
 Shine (EP de Daniel Peixoto)
 Shine: The Hits

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música